Rogowa – wieś w województwie mazowieckim
 Rogowa – wieś na Białorusi
 Rogowa – grzbiet w Tatrach Bielskich